Ел Росалито има више значења:

 Ел Росалито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росалито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росалито (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росалито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику